Elrabolva (Taken), francia akciófilmes franchise
Elrabolva (Taken), 2008-ban bemutatott francia akcióthriller
Elrabolva 2. (Taken 2), 2012-ben bemutatott francia akcióthriller 
Elrabolva 3. (Taken 3), 2014-ben bemutatott francia akcióthriller 
Elrabolva (Taken), 2017–2018 között futó televíziós sorozat

Elrabolva (The Chumbsucker), 2005-ben bemutatott német–amerikai vígjáték-dráma